La Noue steht für:
 La Noue,  Gemeinde im Département Marne, Frankreich

La Noue  ist der Familienname folgender Personen:
 François de La Noue (1531–1591), französischer Hugenottenführer und Schriftsteller
 Marie de La Noue (1595–1652), französische Adlige und Hofdame  
 Jean-Baptiste de La Noue (1701–1760), französischer Schauspieler und Dramatiker

Siehe auch:
 LaNoue Davenport (1922–1999), US-amerikanischer Musiker